Burg Bilstein bezeichnet:

 Burg Bilstein (Bad Wildungen), eine abgegangene Burganlage (Wall und Hügelreste) auf den Bilsteinklippen beim Stadtteil Reitzenhagen von Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Burg Bilstein (Lennestadt), eine Burg im Sauerland
 Burg Bilstein (Eschwege), eine Burgruine in Nordhessen
 Burg Bilstein (Frickenhausen), abgegangene Burg im Rhönvorland
 Burg Bilstein (Haut-Rhin), eine Burgruine bei Riquewihr im elsässischen Département Haut-Rhin
 Burg Bilstein (Bas-Rhin), eine Burgruine bei Urbeis im elsässischen Département Bas-Rhin
 Ringwallanlage Am Bilstein, in Hückeswagen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wallanlage Bilstein, auf dem Bilstein  nordwestlich in der Gemarkung von Besse, Ortsteil der Gemeinde Edermünde, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen